Giuseppe Guarneri ist der Name folgender Personen:

* Giuseppe Guarneri, bekannt als Guarneri del Gesù (1698–1744), italienischer Geigenbauer
 Giuseppe Giovanni Guarneri (1666–1739/1740), italienischer Geigenbauer